Kampong Chhnang est le nom de: 
 Province de Kampong Chhnang, une province du Cambodge
 District de Kampong Chhnang, un district dans cette province
 Kampong Chhnang (ville), la capitale de cette province
 Kampong Chhnang commune
 Kampong Chhnang aéroport